Gilles kan syfta på:

 Gilles, Eure-et-Loir – en fransk kommun
 Gilles (roman) – en roman från 1939 av Pierre Drieu la Rochelle
 Gilles, även kallad Pierrot – en målning av franske rokokokonstnären Antoine Watteau

Personer
 Egidius (650–720), ett helgon känt som Gilles i Frankrike.
 Gilles Blanchard (född 1953), målare i konstnärsduon Pierre et Gilles.